

Cinema 
 Protection – film del 2001

Geografia 
 Protection – città del Kansas

Musica 
 Protection – album dei Face to Face
 Protection – album dei Massive Attack
 Protection – singolo dei Massive Attack
 Protection – singolo di Donna Summer